Newborough hace referencia a:

 Newborough (Anglesey), Gales
 Newborough (Cambridgeshire), Inglaterra
 Newborough (Staffordshire), Inglaterra